Atahona bezeichnet:

 Atahona (Córdoba), Ort in Argentinien
 Atahona (Tucumán), Ort in Argentinien